

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Bassett – città della Contea di Mississippi, Arkansas
 Bassett – comunità non incorporata della Contea di Los Angeles, California
 Bassett – città della Contea di Chickasaw, Iowa
 Bassett – città della Contea di Allen, Kansas
 Bassett – città della Contea di Rock, Nebraska
 Bassett – census-designated place della Contea di Henry, Virginia

Persone
 Angela Bassett (1958) – attrice, regista e doppiatrice statunitense
 Carling Bassett-Seguso (1967) – ex tennista canadese
 Charles Bassett (1931-1966) – astronauta statunitense
 Cole Bassett (2001) – calciatore statunitense
 Graham Bassett Dadds (1911-1980) – hockeista su prato britannico
 John Bassett Trumper (1944) – linguista gallese
 Joshua Bassett (2000) – attore, cantante e cantautore statunitense
 Laura Bassett (1983) – calciatrice inglese
 Leslie Bassett (1923-2016) – compositore e docente statunitense
 Linda Bassett (1950) – attrice britannica
 Michael J. Bassett (...) – regista e sceneggiatore britannico
 Richard Bassett (1745-1815) – politico e avvocato statunitense
 Russell Bassett (1845-1918) – attore statunitense
 Tim Bassett, propr. Eugene Timothy Bassett (1951-2018) – cestista statunitense
 William Isiah Bassett (1869-1937) – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore inglese
 William Henry Bassett (1935) – attore statunitense